Tvrz Albrechtice:

Vodní tvrz Albrechtice – Zmiňována v roce 1424. Je dnes archeologická lokalita v obci Velké Albrechtice, okr. Nový Jičín.
Tvrz Albrechtice – Zmiňována v roce 1405. Zaniklé místo v obci Pěnčín (německy Pientschin), okr. Liberec.